Селеста-Ерстен () — округ у Франції, в складі департаменту Нижній Рейн регіону Ельзас.
 Ерстен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Ельзас, департамент Нижній Рейн.
 Ерстен (кантон) () — кантон у Франції, в департаменті Нижній Рейн регіону Ельзас.